Евге́ний Никола́евич Черны́х (род. , , СССР) — советский и российский , главный научный сотрудник Института археологии РАН, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент РАН (2006).

Биография 
Окончил исторический факультет МГУ им. Ломоносова в 1958 году. Ученик О. Н. Бадера. В конце 1958 года был зачислен лаборантом в Институт истории материальной культуры АН СССР. С 1959 года проходил курс обучения на кафедре металловедения МИСиСа.

В 1963 году защитил кандидатскую диссертацию «К истории металлургии Восточной Европы в эпоху энеолита и ранней бронзы (По материалам спектроаналитических исследований)», в 1972 году — докторскую диссертацию «История металлургии Восточной Европы в позднем бронзовом веке». С 1984 по 2019 год заведовал лабораторией естественнонаучных методов в Институте археологии.

Основные научные интересы: применение методов естественных наук в археологии; древнейшее горно-металлургическое производство на территории Евразии; история производящей экономики; основные закономерности развития и факторы существования древних культур; структура Евразийского мира и закономерности формирования крупных социо-технологических систем.

Археологические и геолого-археологические экспедиции: Монголия, Забайкалье, Средняя Азия, Южный и Средний Урал, Северное Причерноморье, Северный и Южный Кавказ, Восточная Анатолия, Балканы.

Супруга — археолог Наталья Борисовна Черных (1933—2006).

Избранные сочинения 
 История древнейшей металлургии Восточной Европы. М., 1966.
  (обл.)
 Горное дело и металлургия в древнейшей Болгарии. София, 1978.
 Черных Е. Н., Кузьминых С. В. Древняя металлургия Северной Евразии (сейминско-турбинский феномен). : Наука, 1989. ISBN 5-02-009434-X
 Chernykh E. Ancient Mining and Metallurgy in the USSR. The Early Metal Age. Cambridge University Press, 1992.
 Исторический процесс: циклы развития мировых культур. Учебная программа. М.: Российский открытый университет, 1993.
 Каргалы. Забытый мир. М., 1997.
 Металлургические провинции и радиоутлеродная хронология (совместно с Л. И. Авиловой и Л. Б. Орловской). М., 2000.
 Каргалы. Том I. Составитель и научный редактор Е. Н. Черных. М.: Языки славянской культуры, 2002. 112 стр. ISBN 5-94457-050-4
 Каргалы. Том II. Сост. и науч. ред. Е. Н. Черных. М.: Языки славянской культуры, 2002. 184 стр. ISBN 5-94457-054-7
 Каргалы. Том III. Сост. и науч. ред. Е. Н. Черных. М.: Языки славянской культуры, 2004. 320 стр. ISBN 5-94457-173-X
 Каргалы. Том IV. Сост. и науч. ред. Е. Н. Черных. М.: Языки славянской культуры, 2005. 240 стр. ISBN 5-9551-0079-2
 Каргалы. Том V. Каргалы: феномен и парадоксы развития. М.: Языки славянской культуры, 2007. 200 стр. ISBN 5-9551-0193-4
  (в пер.)
 Черных Е. Н., Кузьминых С. В. Е. Н. 切尔内赫 С. В. 库兹明内赫 著 欧亚大陆北部古代冶金 （塞伊马图尔宾诺现象 // Древняя металлургия Северной Евразии (сейминско-турбинский феномен). A Series of Studies of Turfan. [Перевод на китайский язык одноимённой книги: М.: Наука, 1989]. Beijing, 2010. 308 p. ISBN 978-7-101007394-2.
 Черных Е. Н. Культуры номадов в мегаструктуре Евразийского мира. — М. : Языки славянской культуры, 2013.
 Т. 1. — 368 с. — ISBN 978-5-9551-0674-8.
 Т. 2. — 432 с. — ISBN 978-5-9551-0675-5.
 Chernykh E. Nomadic Cultures in the Mega-Structure of the Eurasian Word. Academic Studies Press, Brighton, MA 02135, USA — LRS Publishing House, Moscow. Pp. 696. ISBN 978-1-61811-552-2
  
 Черных Е.Н. Каргалы -- забытый мир. Оренбург, Изд-во "Оренбургская книга", 2018. 248 с., ил. ISBN 978-5-94529-070-9
Черных Е. Н. Культуры Хомо: ключевые грани миллионолетней истории. Проблемные очерки. М.: Изд. дом ЯСК, 2019. 432 с. ISBN 978-5-907117-68-6
 Черных Е.Н. Мегаструктура Евразийского мира сквозь призму геологии, археологии, истории. М.:Таус, 2020. 360 с,, илл. ISBN 978-5-906045-21-8
Chernykh Evgenij N. The Cultures of Homo: Challenging essays about humakind's multi-million year history. -- M.: TAUS, 2021. 400 p. ISBN 978-5-906045-23-2

Примечания

Литература 
 Кузьминых С. В. "Из «Медного Кронида поколенья…». К юбилею Е. Н. Черных // Российская археология. — 2005. — № 4. 
 Кузьминых С. В. «Медной горы самородок»: к 80-летию Е. Н. Черных // Российская археология. — 2016. — № 1. — С. 149—155.

Ссылки 
 Краткая биография
 Биокосмические часы археологии
 
 Страница на сайте Института археологии РАН

Исследователи доисторической эпохи
Сотрудники Института археологии РАН
Члены Германского археологического института
Авторы энциклопедий и словарей